Il doppio del torneo di tennis Avon Championships of Dallas 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Pam Shriver che hanno battuto in finale Kathy Jordan e Anne Smith 7–5, 6–4.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (primo turno)
 Kathy Jordan /  Anne Smith (finale)

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (campionesse)
 Sue Barker /  Ann Kiyomura (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Dallas 1981